Treutel ist der Familienname von

 Renate Treutel (* 1962), deutsche Politikerin und Bürgermeisterin von Kiel
 Robert Treutel (* 1957), deutscher Radiomoderator und Komiker